Бояры — топоним:

Белоруссия

Брестская область 
 Бояры — деревня в Жабинковском районе.
 Бояры — деревня в Каменецком районе.
 Бояры — деревня в Пинском районе.
 Бояры — деревня в Пружанском районе.

Витебская область 
 Бояры — деревня в Глубокском районе.
 Бояры — деревня в Бегомльском сельсовете Докшицкого района.
 Бояры — деревня в Парафьяновском сельсовете Докшицкого района.
 Бояры — деревня в Лиозненском районе.
 Бояры — деревня в Оршанском районе.
 Бояры — деревня в Полоцком районе.
 Бояры — деревня в Поставском районе
 Бояры — деревня в Иванском сельсовете Чашникского района.
 Бояры — деревня в Кругляцком сельсовете Чашникского района.

Гродненская область 
 Бояры — деревня в Переганцевском сельсовете Вороновского района.
 Бояры — деревня в Жирмунском сельсовете Вороновского района.
 Бояры — деревня в Вертелишковском сельсовете Гродненского района.
 Бояры — деревня в Индурском сельсовете Гродненского района.
 Бояры — деревня в Подлабенском сельсовете Гродненского района.
 Бояры — деревня в Кореличском районе.
 Бояры — деревня в Куриловичском сельсовете Мостовского района.
 Бояры — деревня в Мостовском сельсовете Мостовского района.
 Бояры — хутор в Рытанском сельсовете Островецкого района.
 Бояры — деревня в гервятском сельсовете Островецкого района.
 Бояры — хутор в Гродинском сельсовете Ошмянского района.
 Бояры — деревня в Каменнологском сельсовете Ошмянского района.
 Бояры — деревня в Свислочском районе.
 Бояры — деревня в Слонимском районе.
 Бояры — деревня в Щучинском районе.

Минская область 
 Бояры — деревня в Борисовском районе.
 Бояры — деревня в Вилейском районе.
 Бояры — деревня в Острошицком сельсовете Логойского района.
 Бояры — деревня в Янушковичском сельсовете Логойского района.
 Бояры — деревня в Красненском сельсовете Молодечненского района.
 Бояры — деревня в Тюрлевском сельсовете Молодечненского района.
 Бояры — агрогородок в Мядельском сельсовете Мядельского района.
 Бояры — деревня в Слободском сельсовете Мядельского района.
 Бояры — деревня в Несвижском районе.

Могилёвская область 
 Бояры — деревня в Бобруйском районе.
 Бояры — деревня в Кричевском районе.

Россия 
 Бояры — деревня в Валдайском районе Новгородской области.

Также:
 Бояры — остановочный пункт электропоездов в Молодечненском районе Минской области Белоруссии.